Вулиця Шпитальна — вулиці в країнах Східної Європи та інших країн світу.



Поточні назви 

 Вулиця Шпитальна — вулиця у Буську.
 Вулиця Шпитальна — вулиця у Жовкві.
 Вулиця Шпитальна — вулиця у Збаражі.
 Вулиця Шпитальна — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Шпитальна — вулиця у Луцьку.
 Вулиця Шпитальна — вулиця у Львові.
 Вулиця Шпитальна — вулиця у Самборі.
 Вулиця Шпитальна — вулиця у Тернополі.

Примітки 

Вулиці в Україні